Dywizjony artylerii noszące numer 10:

Wojska Polskiego:
 10 Dywizjon Artylerii Konnej (1922–1937)
 10 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1939)
 10 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1942)
 10 Dywizjon Artylerii Samochodowej (1944–1945)
 10 Samodzielny Dywizjon Sztabowy Dowódcy Artylerii Frontu WP (1944–1945)
 10 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1945–1956 → 2 dar)
 10 Dywizjon Artylerii Rakietowej (1952–1963 → 10 da) 
 10 Dywizjon Artylerii (1963–1992)

Cesarskiej i Królewskiej Armii:
 10 Dywizjon Artylerii Konnej